«Ziggy» puede referirse a:
Ziggy, personaje del cómic Zigfried Schlump.
Ziggy Marley, (1968), cantante jamaiquino. Hijo de Bob Marley.
Ziggy Marley and the Melody Makers, grupo jamaiquino de género reggae.
Ziggy Stardust, álter ego del cantante inglés David Bowie.
The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, álbum de estudio de David Bowie de 1972.
«Un garçon pas comme les autres (Ziggy)», canción de la cantante canadiense Céline Dion de 1993.